Billie Jean King e Martina Navrátilová erano le detentrici del titolo, ma solo Navrátilová ha partecipato in coppia con Pam Shriver.

Navrátilová e Shriver hanno perso in semifinale contro Rosemary Casals e Wendy Turnbull.

Kathy Jordan e Anne Smith hanno battuto in finale 6–3, 6–3 Casals e Turnbull.

Teste di serie 

  Martina Navrátilová /  Pam Shriver (semifinali)
  Kathy Jordan /  Anne Smith (campionesse)
  Rosemary Casals /  Wendy Turnbull (finale)
 n/a
  Barbara Potter /  Sharon Walsh (primo turno)
  JoAnne Russell /  Virginia Ruzici (quarti di finale)
  Rosalyn Fairbank /  Tanya Harford (quarti di finale)
  Andrea Jaeger /  Candy Reynolds (secondo turno)

 Bettina Bunge /  Claudia Kohde (quarti di finale) 
 Hana Mandlíková /  Pam Teeguarden (semifinali) 
 Chris Evert-Lloyd /  Betty Stöve (terzo turno) 
 Peanut Louie /  Marita Redondo (primo turno) 
 Ilana Kloss /  Betsy Nagelsen (terzo turno) 
 Mary Lou Daniels /  Wendy White (terzo turno) 
 Marjorie Blackwood /  Susan Leo (primo turno) 
 Leslie Allen /  Virginia Wade (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1981